Юрдыхой — покинутый аул в Галанчожском районе Чеченской Республики.

География 
Расположен на левом берегу реки Тонгихойэрк, к юго-востоку от районного центра Галанчож.

Ближайшие развалины бывших сёл: на северо-западе — бывшие аулы Баухой, Сенахой и хутор Эльпаро, на северо-востоке — бывший аул Эзихой, на юго-востоке — бывшие аулы Чухшланой, Тонгахой и Амкалой, на юго-западе бывшие аулы Гезехой и Пеж-Басхой.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Галанчожского района